Zoran Živković (ur. 1945) – serbski piłkarz ręczny
 Zoran Živković (ur. 1948) – serbski pisarz
 Zoran Živković (ur. 1960) – serbski polityk, premier